Die Liste bietet einen Überblick über alle Mitglieder des 5. Sächsischen Landtags, wie dieser nach der Landtagswahl vom 30. August 2009 besteht. Der Landtag konstituierte sich am 29. September 2009.

Präsidium

Landtagspräsident und Vizepräsidenten 
 Landtagspräsident: Matthias Rößler (CDU)
 1. Vizepräsident: Andrea Dombois (CDU)
 2. Vizepräsident: Horst Wehner (Die Linke)
 3. Vizepräsident: Andreas Schmalfuß (FDP)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU-Fraktion: Steffen Flath
 Linke-Fraktion: André Hahn (bis Juli 2012), dann Rico Gebhardt
 SPD-Fraktion: Martin Dulig
 FDP-Fraktion: Holger Zastrow
 Grüne-Fraktion: Antje Hermenau
 NPD-Fraktion: Holger Apfel (bis Dezember 2013), Johannes Müller (Dezember 2013 bis Februar 2014), Holger Szymanski (ab März 2014)

Weitere Mitglieder gemäß Stärkeverhältnis der Fraktionen 

 Robert Clemen (CDU)
 Thomas Colditz (CDU)
 Iris Firmenich (CDU)
 Andreas Hähnel (CDU)
 Alfons Kienzle (CDU)
 Christian Piwarz (CDU)
 Peter Schowtka (CDU)
 Volker Tiefensee (CDU)
 Uta Windisch (CDU)
 Edith Franke (Die Linke)
 Andrea Roth (Die Linke)
 Klaus Tischendorf (Die Linke)
 Heike Werner (Die Linke)
 Stefan Brangs (SPD)
 Eva-Maria Stange (SPD)
 Torsten Herbst (FDP)
 Karl-Heinz Gerstenberg (Grüne)

Mitglieder

Weblinks 
 Sächsischer Landtag

Einzelnachweise 

Sächsischer Landtag
 07